El topónimo Sorihuela puede hacer referencia a:

 Sorihuela, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Sorihuela del Guadalimar, un municipio español de la provincia de Jaén, en Andalucía.